Bedoya ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Bedoya (* 1987), US-amerikanischer Fußballspieler
 Alfonso Bedoya (1904–1957), mexikanischer Filmschauspieler
 Gerardo Bedoya (* 1975), kolumbianischer Fußballspieler
 Jorge Bedoya (* 1929), argentinischer Vielseitigkeitsreiter
 Luis Bedoya Reyes (1919–2021), peruanischer Politiker, Bürgermeister von Lima
 Luis Molina Bedoya (1819–1873), guatemaltekischer Außenminister
 Miguel Harth-Bedoya (* 1968), peruanischer Dirigent